

Persone 
 Eve Jeffers, nota come Eve – rapper e attrice statunitense
 Francis Jeffers – calciatore britannico
 John Jeffers – calciatore inglese
 Maurice Jeffers – cestista statunitense
 Oliver Jeffers – disegnatore britannico
 Othyus Jeffers – cestista statunitense
 Robinson Jeffers – poeta statunitense

Altro
 1934 Jeffers – asteroide
 Jeffers – comune del Minnesota